O55 steht für:
 O55, FAA-Code für den Southard Field Airport in Bieber, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 O55, Altersklasse der Badminton-Seniorenweltmeisterschaft
 O55, Altersklasse der englischen Inter-County Championships im Badminton

O55